Kagera ist:

 eine Verwaltungsregion in Tansania – siehe Kagera (Region)
 ein Teil des Nils (auch Akagera-Nil genannt) – siehe Kagera-Nil
 ein Nationalpark (auch Akagera genannt) in Ruanda (Afrika) – siehe Kagera-Nationalpark